Kameno – miasto w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Kameno – gmina w Bułgarii z siedzibą w ww. mieście

 Kameno – wieś w Czarnogórze, w gminie Herceg Novi

 Kameno – wieś w Słowenii, w gminie Šentjur